Molteno (Italië), een plaats in Italië
 Molteno (Oost-Kaap), een plaats in Zuid-Afrika